Die Alfred war ein Bark, die 1836 in Vegesack gebaut wurde.

Schiffsmaße 
Im Bielbrief vom 6. September 1836 sind für die Alfred folgende Maße angegeben:
 Länge zwischen den Steven = 102,5 Hamburger Fuß (29,32 m)
 Größte Breite             =  23,5 Hamburger Fuß (6,72 m)
 Höhe                      =  16,9 Hamburger Fuß (4,83 m)
 Tragfähigkeit             = 109 Hamburger Kommerzlasten

Geschichte 
Gebaut wurde das Schiff 1836 bei Johann Lange in Vegesack. Der Eigner der Alfred war das Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn unter Leitung des Hamburger Kaufmanns Johan Cesar Godeffroy. Das Schiff wurde vermutlich nach dem jüngsten Bruder Alfred von Cesar Godeffroy benannt.

Das Schiff kam zur Aufnahmen des Liniendienstes für den Transport von Waren nach und von Südamerika und später von Auswanderern ab Hamburg nach Australien zum Einsatz. Im Jahr 1853 wurde in China der östlich von Guangzhou gelegene Hafen von der Insel Whampoa angelaufen, die im Perlfluss liegt.

Kapitäne 
 Jacob Lafrentz
 J. Dau
 J. Meyer
 N. Stortenbecker
 J. Hamann
 M. Prins
 J. Evers

Fahrten 
Mit der Alfred wurden von Hamburg aus Fahrten in das Gebiet um Australien und nach Südamerika unternommen.

Schiffe gleichen Namens 
Den Namen Alfred trugen vier Segelschiffe der Flotte von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn: Die hier beschriebene Alfred (1836), die Alfred (1842), die 1844 käuflich erworben worden, die Alfred (I.), die 1856 auf der Reiherstiegwerft gebaut worden war, und Alfred (II), die 1862 in Tönning bei Stemann gebaut worden war.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Bark
Frachtsegler
Schifffahrt (Hamburg)